Karakojunlu törzsszövetségének laza államszervezetét a vezető klánon belül öröklődő emírek vezették. A tebrizi székhelyű törzsfők listája:

Források 
 The Enciclopaedia of Islam, 1986. (angol nyelven), 585. old.

Iráni uralkodók listái
Középkori uralkodók
Oguz-török uralkodók
Emírek